Verse steht für:
 Verse, Nebenfluss der Lenne im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 die Kurzform für die Versetalsperre
 Verse (Oise), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Oise
 Verse (Popmusik), Abschnitt vor dem Refrain in Popsongs  
 Verse (Band), US-amerikanische Straight-Edge-Hardcoreband 
 Verse, Künstlername der britischen Schauspielerin und Singer-Songwriterin Natalia Kills
 Plural von Vers, in der Poetik (Dichtkunst) 

Verse ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk A. Verse (* 1971), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Timo Verse (* 1986), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Vers (Begriffsklärung)
 Versé
 Werse